Al-Wakf – miejscowość w Egipcie
 Al-Wakf – miejscowość w Syrii